Светско првенство у хокеју на леду - Дивизија I 2003. је хокејашки турнир који се одржава под окриљем Светске хокејашке федерације (ИИХФ).

Такмичење

Група А 
Мечеви групе А играли су се у Будимпешти (Мађарска).

 се пласирао на Светско првенство у хокеју на леду 2004.

 је испала у Дивизију II.

Група Б 
Мечеви групе Б играли су се у Загребу (Хрватска).

 се пласирала на Светско првенство у хокеју на леду 2004.

 је испала у Дивизију II.

Види још 
 Хокеј на леду
 Светско првенство у хокеју на леду 2003.
 Светско првенство у хокеју на леду 2003 — Дивизија II

Спољашње везе 

 Сајт Светске хокејашке федерације
 Комплетни резултати на Passionhockey.com

Светска првенства у хокеју на леду
Хокеј на леду у Хрватској
Хокеј на леду у Мађарској
Хокеј на леду у 2003.
Спорт у 2003.